Błękitny Meczet w Stambule
 Błękitny Meczet w Erywaniu
 Błękitny Meczet w Mazar-i Szarifie